Robert A. Taft (1889–1953) – amerykański polityk, senator z Ohio
 Robert Taft Jr. (1917–1993) – amerykański polityk, senator z Ohio, syn Roberta A.
 Robert F. Taft ((1932–2018) – amerykański jezuita i liturgista, archimandryta Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego